Kopo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kopo (administrativ by i Indonesien, lat -6,67, long 106,91), Jawa Barat, 
 Desa Kopo (administrativ by i Indonesien, lat -6,99, long 107,54), Jawa Barat, 
 Kelurahan Kopo, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Kopo (administrativ by i Indonesien, lat -6,32, long 106,38), Jawa Barat, 
 Kecamatan Kopo, distrikt, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar